Als Travere bezeichnet man 

in der glasverarbeitenden Branche eine Traverse aus Glas
 einen Glasstreifen, aus dem während des Zuschnitts eine oder mehrere Einzelscheiben entstehen